Skarðsvík (Faeröer), baai in de Faeröer
 Skarðsvík (IJsland), zandstrand op IJsland aan een gelijknamige baai